A Ticino kifejezés az alábbi földrajzi fogalmakat jelenheti:

 Ticino svájci kanton
 Ticino folyó Olaszországban és Svájcban